A 2021-es spanyol Formula–4-bajnokság a sorozat hatodik idénye volt. A bajnokság a Formula–4 szabályrendszerén alapult. A bajnokság eredetileg április 10-én vette volna kezdetét a Circuito del Jarama versenypályán, azonban a koronavírus-járvány miatt jelentősen megváltozott a versenynaptár összetétele. A szezon végül április 30-án indult el a Circuit de Spa-Francorchamps aszfaltcsíkján és november 14-én ért véget a Circuit de Barcelona-Catalunya versenypályán. Az egyéni bajnokságot Dilano van 't Hoff nyerte meg, míg a csapatoknál az MP Motorsport diadalmaskodott.

Csapatok és versenyzők

Megjegyzések:
 Oxley brit-thai versenyző, aki brit licencel versenyzett.
 Abramczyk francia-izraeli versenyző, aki francia licencel versenyzett.
 Dimitrov brit-bolgár versenyző, aki brit licencel versenyzett.
 Michl osztrák-magyar versenyző, aki osztrák licencel versenyzett.
 Trisini amerikai-venezuelai versenyző, aki olasz licencel versenyzett.

Versenynaptár

Eredmények

Összefoglaló 

Pontrendszer

Versenyzők
( Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)

További kategóriák

Csapatok

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 A bajnokság hivatalos weboldala 

SpanyolF421
21